Veitstanz steht für:

 Chorea Huntington („Chorea major“), Erbkrankheit
 Chorea minor (Sydenham), neurologische Erkrankung
 Ergotismus, Vergiftung mit Mutterkorn
 Tanzwut, Phänomen des Mittelalters

Siehe auch:

 Chorea (Medizin)